Uji est une ville du Japon, qui a été le théâtre de plusieurs batailles : 
voir aussi : 
Un uji est un clan japonais, selon le système en vigueur avant la réforme de Taika de 645.
Uji-gawa (rivière Uji) est un des noms de la rivière Yodo-gawa.
 Le Uji est un texte du Shôbôgenzô, composé en 1240 par Maître Dôgen, fondateur de l'école du Zen Sôtô au Japon.